Lilla Stråsjön kan avse:
Lilla Stråsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Lilla Stråsjön, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (6,3 ha)

Se även
Stråsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn